Eileen Fearnley Whittingstall – tennista britannica
 Kurt Fearnley – atleta paralimpico australiano
Thomas Fearnley – pittore norvegese
Thomas Fearnley (1841-1927) – filantropo e industriale norvegese
Thomas Fearnley (1880-1961) – filantropo e industriale norvegese